Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Mark Petchey che hanno battuto in finale Patrick Rafter e Sandon Stolle 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Patrick Rafter /  Sandon Stolle (finale)
 Lan Bale /  Maurice Ruah (quarti di finale)

 Jean-Philippe Fleurian /  Leander Paes (semifinali)
 David Nainkin /  Kenny Thorne (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1993